Sakai steht für:
 Sakai (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sakai (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Sakai, Negrito-Volk, das in den Bergen der Malaiischen Halbinsel lebt, siehe Semang
 Sakai (Software), Open-Source-Lernplattform

Sakai ist der Name folgender Orte:
 Sakai, japanische Stadt in der Präfektur Ōsaka
 Sakai (Fukui), japanische Stadt in der Präfektur Fukui
 Präfektur Sakai, ehemalige japanische Präfektur